XIV Всемирные зимние игры глухих прошли в швейцарском горнолыжном курорте Давос. Игры проводились со 8 по 14 марта 1999 года, участие в них приняли 265 спортсменов из 18 стран. Это третьи по счёту Зимние Сурдлимпийские игры, проведённые на территории Швейцарии, до этого в 1959 году состоялись IV Зимние Сурдлимпийские игры, а в 1971 году прошли VII Зимние Сурдлимпийские игры. Игры ознаменовались ещё и тем, что в 1999 году МКСГ исполнилось 75 лет. В Давосе к основным видам спорта добавился сноубординг, но как показательный вид спорта.

Виды спорта 
Программа XIV Сурдлимпийских зимних игр глухих включала 4 спортивных дисциплины в 2 видах спорта. В общей сумме, на Играх прошло 23 спортивных мероприятия.

Индивидуальные дисциплины

Командные дисциплины 
  Хоккей
  Лыжные гонки

Страны-участницы 
В XIV Всемирных зимних играх глухих приняли участие спортсмены из 18 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих
 XIV Всемирные зимние игры глухих на Deaflympics.com

Зимние Сурдлимпийские игры
Международные спортивные соревнования в Давосе
Март 1999 года
Спорт в Швейцарии в 1999 году